Rijeke u Estoniji su kratke i uglavnom imaju nizak prosječni istjek. Samo 10 rijeka je duže od 100 km. Najveća rijeka je Narva (dužina 77 km) na estonsko-ruskoj granici, čiji je prosječni istjek veći od svih drugih rijeka zajedno.

Najduže rijeke 

Estonija
Estonija, rijeke